Ретель:

 Ретель — коммуна в департаменте Арденны на северо-западе Франции.
 Ретель (графство) — феодальное владение в северной Шампани, существовавшее с X века.
 Ретель (округ) — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Шампань-Арденны.

Персоналии 
 Ретель, Альфред (1816‒1859) — немецкий исторический живописец и график.
 Ретель, Вальтер (1892—1977) — немецкий авиаконструктор.
 Ретель, Вольфганг (Raethel, Wolfgang Christoph; 1663—1729) — немецкий богослов и публицист.
 Ретель, Симона (род. 1949) — немецкая актриса театра и кино.

Примечания